

Letteratura 
 Vero amore (True Love) – racconto di Isaac Asimov del 1977, contenuto nell'antologia Tutti i miei robot
 Vero amore (True Love) – libro autobiografico della cantante Jennifer Lopez, pubblicato nel 2014

Musica 
 Il vero amore/I miei cari sentimenti – singolo di Andrea Zarrillo del 1976
 Vero amore – singolo dei Ragazzi Italiani del 1997
 Vero amore – album dei Ragazzi Italiani del 1997

Televisione 
 Vero amore – programma televisivo di genere reality show